Шпанија

 Мурсија (град у Шпанији)
 Мурсија (провинција у Шпанији)
 Регион Мурсија
 Краљевина Мурсија, једна од таифа Ал-Андалуза, касније припојена Кастиљанској круни
Филипини

 Мурсија (општина на Филипинима)